Ibitirama - município do estado do Espírito Santo.
 Ibitirama (Monte Alto) - antigo distrito entre os municípios de Monte Alto e Jaboticabal, São Paulo.